Гіролт () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Алуніш.
 Гіролт () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Мофтін.